Västerledskyrkan kan syfta på:

 Västerledskyrkan, Enköping
 Västerledskyrkan, Stockholm